Oravasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oravasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Oravasaari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Oravasaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Oravasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,47), 
 Oravasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Oravasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Oravasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Oravasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,66), 
 Oravasaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar